Niemcy:
 Wurzach – dzielnica gminy Rott am Inn w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Bad Wurzach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg